Beiladung steht für:

 Beiladung (Recht), Dritte zu Beteiligten in einem Gerichtsverfahren zu machen
 Beiladung (Transport), niedrigpriorisierte Fracht einem Haupttransport hinzuzufügen